Chía puede referirse a:

 Salvia hispanica, llamada chía, una planta herbácea comestible.
 Salvia tiliifolia, llamada chía cimarrona, una planta herbácea de hábito malezoide.
 Chía, diosa de la mitología muisca.
 Chía, el nombre de la rama islámica conocida mejor como chiismo.
 En Colombia
 Chía, municipio colombiano, perteneciente a Cundinamarca.
Chía Fútbol Club, equipo de fútbol colombiano.

 En España
 Chía, municipio aragonés perteneciente a la provincia de Huesca.
 Puerto de Chía, puerto de montaña en la provincia de Ávila, en España.